Карлстад (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Карлстад — місто у Швеції, у лені Вермланд.
 10558 Карлстад — астероїд головного поясу.